«Сочине́ние ко Дню Побе́ды» — российский фильм 1998 года. Режиссёр — Сергей Урсуляк. Последняя роль Олега Ефремова в кино.
Премьера в кино 21 января 1999 года, а на ТВ состоялась 9 мая 1999 года на НТВ.

Сюжет 
Действие фильма происходит в 1990-х годах. За кадром эти действия комментирует маленькая девочка — праправнучка главных героев (из ближайшего будущего).

Перед Парадом Победы в милицию попадает, за участие в демонстрациях, ветеран Великой Отечественной войны — Иван Дьяков (Михаил Ульянов) (на войне он был командиром экипажа самолёта).
Его бывший штурман Дмитрий Киловатов (Олег Ефремов), ставший важным человеком в деловой структуре, вытаскивает фронтового товарища из КПЗ и сообщает ему, что скоро на московском аэродроме приземлится их третий член экипажа — стрелок Лёвка Моргулис (Вячеслав Тихонов).
Дьяков встречает Моргулиса, который к тому времени, оказывается, ослеп, и везёт его к себе домой. Дома у него происходит сцена с дочерью, которая никак не может выйти замуж, потому что все её женихи не нравятся отцу.

Дмитрия Киловатова арестовывают за махинации в его Благотворительном Фонде, к которым он отношения не имел. Фронтовики решают вытащить из тюрьмы своего боевого товарища: угоняют джип, продают его, вручают взятку сотруднику прокуратуры, однако их действия перемежаются с интригами внутри прокуратуры, поэтому успеха не имеют. Отчаявшись добиться справедливости, ветераны проникают на аэродром и захватывают самолёт Ил-86, следующий международным рейсом. Тогда к ним приводят Дмитрия Киловатова. Ветераны, выпустив всех пассажиров, взлетают на авиалайнере. Праправнучка в конце фильма говорит: «До сих пор остаётся загадкой, куда они улетели. Их самолёт сразу скрылся с экранов локаторов. Поисковые группы искали его по всей Земле, но он нигде не приземлился».

Фильм завершается своеобразной данью создателей фильма реальным советским солдатам и офицерам — победителям в Великой Отечественной войне: сначала показаны кадры, запечатлевшие Парад Победы 1945 года, а затем, уже в наше время, реальные ветераны-фронтовики разных родов войск по одному проходят перед камерой, задерживаясь, чтобы отдать воинское приветствие или поклониться, что также представляет собой символический Парад Победы.

В ролях

Ссылки 

Фильмы-драмы России
Фильмы России 1998 года
Фильмы киностудии имени М. Горького
Фильмы на русском языке
Фильмы с музыкой Микаэла Таривердиева
День Победы